Дружников — русская фамилия.

Известные носители 
 Дружников, Владимир Васильевич (1922—1994) — советский актёр.
 Дружников, Юрий Ильич (1933—2008) — русский писатель, прозаик и историк литературы, журналист.

См. также 
 Дужников